P84 peut faire référence à :
 BMW P84, un moteur de formule 1 de BMW Motorsport ;
 Doris (P84), un sous-marin des Forces navales françaises libres.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres